Ба́кли () — английская фамилия, и топоним.

Носители фамилии 
 Бакли, Алан Джон (род. 1978) — канадский актёр ирландского происхождения.
 Бакли, Бетти (род. 1947) — американская актриса и певица, лауреат премии «Тони».
 Бакли, Бонни Ли (1956—2001) — американская актриса, фотомодель и певица.
 Бакли, Делрон (род. 1977) — южноафриканский футболист.
  (род. 1923) — сенатор США (1971—1977).
 Бакли, Джеймс Фредерик (род. 1945) — астронавт НАСА.
 Бакли, Джесси (род. 1989) — ирландская актриса.
 Бакли, Джефф (1966—1997) — американский музыкант.
 Бакли, Джордж (1876—1955) — британский крикетчик.
 Бакли, Кристофер (род. 1952) — американский писатель, сын писателя и политического обозревателя Уильяма Бакли.
 Бакли, Майкл — американский комик и блогер.
 Бакли, Майкл — американский детский писатель (серии «Сёстры Гримм», «Б. О. Т. А. Н.»).
 Бакли, Роберт (род. 1981) — американский актёр и модель.
 Бакли, Стив (род. 1969) — британский копьеметатель, призёр трёх Олимпиад.
 Бакли, Сэмюэл Ботсфорд (1809—1884) — американский ботаник, геолог и натуралист.
 Бакли, Тим (1947—1975) — американский музыкант.
 Бакли, Уильям (1925—2008) — американский писатель и политический обозреватель, отец писателя Кристофера Бакли.
 Бакли, Уильям (1780—1856) — заключённый, высланный из Англии.
 Бакли, Фрэнк (1882—1964) — английский футболист и футбольный тренер.
 Бакли, Эмерсон (1916—1989) — музыкант.

Составные фамилии 
 Бакли-Рикеттс, Исаак (род. 1998) — английский футболист, нападающий клуба «Твенте» и юношеской сборной Англии.

Топонимы

Великобритания 
 Бакли (Флинтшир) — город.

США 
 
 
 
  — военная база в городе Орора, штат Колорадо.

Вьетнам 
 Бакли́ () — община в уезде Кишон, провинция Нгеан.
 Бакли́ () — община в уезде Линян, провинция Ханам.

Организации 

 Buckley's — канадская фармацевтическая компания.

См. также